Кабанелаш:

 Кабанелаш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Кабанелаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.